J.C. Mol (1891-1954), Nederlands cinematograaf
 Jan Mol (architect) (1893-1962), Nederlands architect
 Jan Mol (politicus) (1934), Nederlands PvdA-politicus
 Jan Mol (ichtyoloog) Nederlandse professor te Paramaribo.